L'équipe de Tanzanie de basket-ball est la sélection des meilleurs joueurs tanzaniens. Elle est placée sous l'égide de la Fédération de Tanzanie de basket-ball.

Historique

Parcours aux Jeux olympiques

Parcours aux Championnats du Monde

Parcours aux Championnats d'Afrique des Nations

Joueurs célèbres et marquants

Liens externes 

Tanzanie
Basket-ball
Basket-ball en Tanzanie